ЗБ — аббревиатура. Может иметь следующие значения:
 Зажигательный бак — зажигательный авиационный боеприпас.
 Зеттабайт — единица измерения количества информации, равная 1021 или 270 байтам.
 Западный Берлин
 Замершая беременность — аномальное прекращение развития плода на ранних сроках беременности.
 Запрещённые барабанщики — российская рок-группа.